Джозеф Лармор (1857—1942) — ірландський фізик-теоретик і математик, член Лондонського королівського товариства (1892), у 1912—1914 — його віце-президент.

Лармор-Бадан — муніципалітет у регіоні Бретань, департамент Морбіан.
 Лармор-Плаж — муніципалітет у регіоні Бретань, департамент Морбіан.

 Лармор — кратер на Місяці.

 Нейтроновий мікроскоп LARMOR

Див. також 
 Ларморова частота
 Формула Лармора
 Ларморів радіус (Гірорадіус)